Aranhuço pode referir-se às seguintes espécies de peixes:
 Astroscopus guttatus
 Trachinus araneus
 Trachinus armatus
 Trachinus radiatus

Desambiguações de espécies